«Valentina» hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
 Valentina, nombre propio femenino.

En la ficción
 Valentina (historieta), personaje de historieta de Guido Crepax.
 Alejo y Valentina (2002), serie animada en formato Macromedia Flash creada por el argentino Alejandro Szykula.
 María del Carmen Goñi, personaje del programa televisivo infantil Los Chiripitifláuticos.
 Valentina (canción de Carla Morrison)

Cine
 Crónica del alba. Valentina, película española de 1982 dirigida por Antonio José Betancor.
 Valentina (1982), película de Antonio José Betancor.
 Valentina (película)  (1950)

Telenovela
 Valentina (telenovela venezolana) (1975), protagonizada por Marina Baura.
 Valentina (telenovela mexicana) (1993), protagonizada por Verónica Castro.
 Valentina, personaje interpretado por Paulina Goto en la telenovela Miss XV.

Gastronomía 
 Salsa Valentina, salsa picante mexicana.